Az 1983–1984-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hetvenharmadik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot az Austria Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

¹Az Union Wels a 16. forduló után feloszlott. A hátralévő fordulókban az ellenfelek játék nélkül, 3–0-s gólaránnyal megkapták a 2 pontot.
 Az Austria Wien az 1983-84-es szezon bajnoka.
 Az Austria Wien részt vett az 1984–85-ös bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 A Rapid Wien részt vett az 1984–85-ös kupagyőztesek Európa-kupában.
 Az Linzer ASK és a Wacker Innsbruck részt vett az 1984–85-ös UEFA-kupájában.
 A SV Sankt Veit, az Union Wels és az SC Neusiedl kiesett a másodosztályba (Erste Liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 
 Táblázatok és eredmények az Austriasoccer.at honlapján. 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok